Александр Угаров:
 Угаров, Александр Иванович (1900—1939) — советский партийный деятель.
 Угаров, Александр Владимирович (род. 1982) — российский футболист.